Abd-Al·lah ibn Muhàmmad, fill del profeta Mahoma
 Abd-Al·lah ibn Muhàmmad ibn Abd-ar-Rahman, (844-912), emir de Còrdova (888-912)
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Muhàmmad, emir midràrida de Sigilmasa al segle X
 Abd-Al·lah ibn Muhàmmad ibn Ghàniya, príncep de la família dels Banu Ghàniya
 Abu-l-Qàssim Abd-Al·lah ibn Muhàmmad, visir abbàssida del segle X